Montecarlo kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Departamento de Montecarlo, kommun, Misiones, 
 Montecarlo (kommunhuvudort), Misiones,

Italien 

 Montecarlo, Lucca, kommun, Toscana, Provincia di Lucca,

Se även
Monte Carlo
Monte Carlo (olika betydelser)

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar